Elena d'Ungheria ("Elena la Bella", ... - 1091) – figlia dI Béla I, re d'Ungheria, regina consorte della Croazia
 Elena d'Ungheria (1158-1199) – figlia di Géza II, re d'Ungheria, che sposò Leopoldo V di Babenberg 
 Beata Elena d'Ungheria (†1270) – monaca domenicana, celebrata il 9 novembre